Desa Selawangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 107,09), Jawa Barat, 
 Desa Selawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,98), Jawa Barat, 
 Desa Selawangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 108,09), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar